Мистер Олимпия 2010 — самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга (). Соревнования проходили 25 сентября 2010 года в  Лас-Вегасе, США. Это был 46-й по счету турнир «Мистер Олимпия». Свой четвёртый и второй подряд титул в абсолютной категории завоевал Джей Катлер (США). Призовой фонд абсолютной категории составил 560 тыс. долларов.

В категории "Мисс Олимпия" победила , это была её 6 победа в общем зачете и 5-я победа подряд на Олимпии.

В категории до 202 фунтов второй раз подряд победу одержал Кевин Инглиш.

Результаты 

Абсолютная категория:

Категория -202 lb (до 91.7 кг):

Категория "Фитнес":

Категория "Фигура":

Категория "Бикини":

Категория "Мисс Олимпия":

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Мистер Олимпия 2010

Турниры Мистер Олимпия
События 25 сентября
Сентябрь 2010 года
2010 год в Неваде
История Лас-Вегаса